Grote bruine vruchtduif
 Kleine bruine vruchtduif
 Mindanaovruchtduif
 Tawitawivruchtduif